Алекса́ндр Алекса́ндрович Петухо́в:
 Петухов, Александр Александрович (род. 1946) — советский и российский дирижёр.
 Петухов, Александр Александрович (род. 1980) — российский футболист, тренер.